Patriarcas de Constantinopla

 
 
 
 
 
 
 
 

 Patriarca da Bulgária

 Neófito da Bulgária